Джем Кэраджан (, ; 21 февраля 1989, Лондон) — турецкий футболист, полузащитник клуба «Сентрал Кост Маринерс».

Клубная карьера 
Кэракан родился 21 февраля 1989 года в Лондоне от отца-турка и матери-англичанки. В возрасте от семи до четырнадцати лет тренировался в юношеской академии «Уимблдона», пока клуб не переехал в Милтон-Кинс. Ему поступило предложение продолжить обучение в клубе его отца «Галатасарае», но юный игрок отказался, так как не знал турецкого языка и боялся возможных языковых проблем. Вместо этого он присоединился к клубу «Рединг».

6 июля 2007 года подписал двухлетний контракт с «Редингом» и дебютировал за клуб 26 августа в матче против «Лутон Тауна». Однако игрок не сумел закрепиться в составе и был отдан в аренду в «Борнмут», выступавший в Первой футбольной лиге Англии. Первоначально аренда была рассчитана на один месяц, но затем продлена ещё на полгода, до января 2008. В составе «Борнмута» он выходил в стартовом составе и дважды сумел отличиться. Вторую половину сезона 2007/08 Кэракан вновь провёл в аренде, на этот раз в другом клубе Первой футбольной лиги «Миллуолле», за который он провёл всего 7 матчей.

Сезон 2008/09 Кэракан начал в «Рединге», преимущественно выходя на замену. Первый официальный гол за клуб забил 26 августа 2008 года в ворота «Лутон Тауна» в матче за кубок футбольной лиги. К концу сезона в связи с травмами Джеймса Харпера и Марека Матейовского начал появляться в стартовом составе. В октябре 2008 подписал с клубом новый контракт на два с половиной года. 20 августа 2011 года провёл свой сотый матч в футболке «Рединга». Однако 6 апреля в матче с «Лидс Юнайтед» Кэракан сломал лодыжку после жёсткого столкновения с полузащитником противника Майклом Брауном. На этом сезон для молодого игрока завершился. Вновь на поле он появился уже в Премьер-лиге — 22 августа он вышел на поле в стартовом составе на матч против «Челси», который «Рединг» проиграл 4:2, а Кэракан был заменён на 71 минуте.

Международная карьера 
Кэракан представлял различные молодёжные сборные Турции и даже был капитаном. Однако за основную сборную Турции не дебютировал и, благодаря двойному гражданству, имеет право играть за сборную Англии.

Достижения 
 «Рединг»
 Победитель Чемпионата футбольной лиги Англии : 2011/12
 «Галатасарай»
 Обладатель Суперкубка Турции: 2015

Статистика выступлений 
''По состоянию на 16 сентября 2012.

Примечания

Ссылки 
 Информация об игроке на официальном сайте клуба
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»